Новая Грань — хутор в Лискинском районе Воронежской области.

Входит в состав Петровского сельского поселения.

Численность населения на 1 января 2011 года — 14 человек.

География 
Расстояния до центра сельского поселения — 5 км.

Известные жители и уроженцы 
 Ковалёва, Вера Тимофеевна (род. 1922) - Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Новая Грань (хутор)

Населённые пункты Лискинского района